Aaron Burkart – pilota tedesco di rally
 Achim Burkart – ex ciclista tedesco
 Claudia Burkart – giocatrice argentina di hockey su prato
 Thierry Burkart – politico svizzero